Angela Nikodinov, née le , est une ancienne patineuse artistique  américaine. Elle a été championne des quatre continents en 2000.

En , quelques jours avant les championnats des États-Unis, Angela fut victime d'un accident de voiture. Sa mère fut tuée sur le coup, Angela et son entraîneur ont subi des blessures.  Angela a déclaré forfait des championnats. Elle n'a pas été revue en compétition depuis.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Naissance en mai 1980